Příjmení Rosenstock může znamenat:

 Eugen Rosenstock-Huessy (1888, Steglitz – 1973, Norwich), historik a sociální filozof židovského původu
 Fred (Asher) Rosenstock, rozený: Zejlig Ušer Rojznštok (1895, Biały Potok – 1986)
 Gabriel Rosenstock (* 1949), irský spisovatel
 Joseph Rosenstock (1895, Krakov – 1985, New York), polský židovský dirigent
 Linda Rosenstock, americká odbornice na veřejné zdraví
 Mario Rosenstock (* 1971), irský herec, komik, impresionista a hudebník, strýc Gabriela Rosenstocka
 Maurycy Rosenstock (1856–1916]), polsko-rakouský politik z Haliče židovského původu
 Milton Rosenstock (1917, New Haven – 1992, New York City), americký dirigent a skladatel
 Tristan Tzara (Samuel "Sami" Rosenstock, 1896, Moinești – 1963, Paříž), rumunsko-francouzský básník a dramatik židovského původu

Reference

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení
Polská příjmení